Chetriș se poate referi la:

 Localități din România:
 Chetriș, Bacău
 Localități din Republica Moldova:
 Chetriș, Fălești

 Chetrișul Nou

Vezi și 
 Chetrosu (dezambiguizare)

 Chetrești, sat în județul Vaslui
 Chetreni, sat în județul Bacău

 Chetroasa, sat în raionul Criuleni, Republica Moldova
 Chetroșeni, sat în raionul Hîncești, Republica Moldova

 Chetroșica Nouă, sat în raionul Edineț, Republica Moldova
 Chetroșica Veche, sat în raionul Edineț, Republica Moldova

 Râul Chetroaia

 Pietriș (dezambiguizare)
 Piatra (dezambiguizare)

Toponime românești